Francis Jozef Leopold Frederik van Teck GCVO DSO (Londen, 9 januari 1870 – aldaar, 22 oktober 1910), was een lid van de Britse koninklijke familie en de broer van koningin Mary. 

Francis Jozef Leopold Frederik, genoemd "Frans" werd geboren op Kensington Palace. Zijn vader was Frans van Teck, de zoon van Alexander van Württemberg en diens echtgenote Claudine Rhédey van Kis-Rhéde (Gravin van Hohenstein). Frans' moeder was Maria Adelheid van Cambridge, de jongste dochter van Adolf van Cambridge en kleindochter van George III van het Verenigd Koninkrijk. Frans kreeg de titel Zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Francis van Teck bij zijn geboorte.

Hij was ook de oom van de Britse koningen Edward VIII en George VI, de zonen van zijn zus Mary.

Potentieel huwelijk 
Volgens Julia P. Gelardi's Born to Rule (geboren om te regeren), werd Frans nagejaagd door Maud of Wales, een schoonzus van zijn zus. De twee hadden briefcontact, maar het werd al snel duidelijk dat Frans geen interesse had in Maud, zij richtte haar pijlen op iemand anders; haar volle neef Prins Karl van Denemarken. Frans bleef ongehuwd en stierf op 40-jarige leeftijd in 1910.

Voorouders 

Huis Württemberg